Die 1. division 2014/15 war die 69. Spielzeit der dänischen 1. division im Herrenhandball (die 17. als zweithöchste Spielklasse).

Reguläre Saison

Qualifikation zur Håndboldligaen 2015/16

Qualifikation zur 1. division 2015/16 
Die Meister der drei Gruppen der 2. division (Team HK Køge, Hjallerup IF und Otterup HK) stiegen direkt in die 1. division 2015/16 auf. Die drei Zweitplatzierten spielten in einer einfachen Runde zwei Mannschaften aus, die in direkten Duellen mit dem Zehnt- und Elftplatzierten der 1. division (HIK Håndbold und IK Skovbakken) zwei Teilnehmer an der 1. division 2015/16 ermittelten.

1. Runde

2. Runde 

|}

Damit gab es keine weiteren Absteiger aus der 1. division.

Torschützenliste

Siehe auch 
Håndboldligaen 2014/15

Weblinks 
Offizielle Seite des dänischen Handballverbandes zur 1. division 2014/15

Anmerkungen 

Handballsaison 2014/15
Handballwettbewerb in Dänemark